Schlaich ist der Familienname folgender Personen:

 Frieder Schlaich (* 1961), deutscher Filmregisseur und -produzent
 Joachim Schlaich (1924–2019), deutscher Diplomat
 Jörg Schlaich (1934–2021), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Julius Schlaich (1860–nach 1927), deutscher Verwaltungsbeamter
 Klaus Schlaich (1937–2005), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ludwig Schlaich (1899–1977), deutscher evangelischer Pfarrer
 Mike Schlaich (* 1960), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer

Unternehmen:
 Moto Meter Hermann Schlaich GmbH, siehe Motometer (Marke)
 Schlaich Bergermann Partner

Siehe auch:
 Schleich (Begriffsklärung)